

Sigle 
 Radio New Zealand  – ente radiofonico pubblico neozelandese

Codici 
 RNZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rensselaer, Indiana (Stati Uniti)